Le Châtellier ist der Name zweier französischer Gemeinden:

 Le Châtellier (Ille-et-Vilaine)
 Le Châtellier (Orne)

Siehe auch: 

 Le Chatelier

Châtellier ist der Familienname folgender Personen:

 Hildegard Châtellier (1936–2014), Universitätsprofessorin und Autorin